Yeni peut désigner :
 le yeni, une langue du Cameroun, aujourd'hui disparue.
 Yeni İstanbul, un journal turc
 un prénom (Yeni Ngbakoto, etc.)
 l'épithète spécifique de plusieurs espèces d'araignées : Meedo yeni, en hommage à Alan Louey Yen